Влади́мир Моча́лов:
 Мочалов, Владимир Георгиевич (род. 1948) — советский, затем российский художник-карикатурист, график и живописец.
 Мочалов, Владимир Николаевич (1921—1971) — Герой Советского Союза.
 Мочалов, Владимир Семёнович — актёр Кировского областного драматического театра, заслуженный артист России (1997).